Prokh. kan som auktorsförkortning betyda:

 Jaroslav Ivanovic Prokhanov
 Jaroslav Ivanovic Yaroslav Ivanovich Prokhanov

Robotskapade auktorsförkortningar